Чапчачи́ — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Верхний Баскунчак — Астрахань (линия неэлектрифицирована), расположена в Харабалинском районе Астраханской области, в 87 км от станции Верхний Баскунчак. Через станцию осуществляются пассажирские перевозки на Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Астрахань.

История 
Станция открыта в 1907 году. Своё название получила от расположенной в 60 км к востоку горы Чапчачи — «рубленая», содержащую массу каменной соли. В 1942 году построена водонапорная башня.

Деятельность 
На станции осуществляются:
 Продажа билетов на все пассажирские поезда. Приём и выдача багажа.

Дальнее сообщение

Примечания

Ссылки 
 
 Единая сетевая разметка: Чапчачи
 Тарифное руководство № 4. Алфавитный список железнодорожных станций
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Чапчачи на карте Астраханской области
 Чапчачи на карте железных дорог России и СНГ
 Карта Приволжской железной дороги
 Станция Чапчачи на сайте translogist.ru

Станции Астраханского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Астраханской области